Зати́шье — название населённых пунктов и др.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Затишье — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Затишье — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Затишье — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Затишье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Затишье — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Затишье — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Затишье — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Затишье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области, Буйничский сельсовет.
 Затишье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области, Вейнянский сельсовет.
 Затишье — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Затишье — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия
 Затишье — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Затишье — хутор в Костромском районе Костромской области.
 Затишье — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Затишье — посёлок в Ногинском районе Московской области.
 Затишье — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Затишье — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Затишье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Затишье — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Затишье — название города Электросталь Московской области до 1928 года

Украина
 Затишье — посёлок городского типа в Раздельнянском районе Одесской области.
 Затишье — село в Шацком районе Волынской области.
 Затишье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Затишье — село в Подольском районе Одесской области.
 Затишье — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Затишье — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Затишье — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Другое 
 Затишье — повесть И. С. Тургенева (1856).
 Затишье — фильм по одноимённой повести И. С. Тургенева (СССР, 1981).